Уни́женные и оскорблённые:
 Униженные и оскорблённые — роман Ф. М. Достоевского.
 Униженные и оскорблённые, Италия, 1958
 Униженные и оскорблённые, Мексика, 1977
 Униженные и оскорблённые — телепостановка спектакля Малого театра СССР, 1977
 Униженные и оскорблённые — фильм производства СССР-Швейцария, 1991